Příjmení Çetin nosí více významných osobností:

 Doruk Çetin (* 1987) – turecký filmový režisér, filmový producent, fotograf a herec
 Duran Çetin (* 1964) – turecký spisovatel a novinář
 Servet Çetin (* 1981) – turecký fotbalový obránce a reprezentant ázerbájdžánského původu

Externí odkazy